Sandbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Sandbichler (1751–1820), österreichischer Augustiner, Theologe und Hochschullehrer
 Gerhard Sandbichler, österreichischer Rennrodler
 Peter Sandbichler (* 1964), österreichischer Künstler